Kappauf est un patronyme partagé par plusieurs personnalités, dont :
 Kappauf, de son vrai nom Gérard Kappauf, personnalité du monde de la mode, fondateur de la revue Citizen K International.
 Alain Kappauf, frère du premier, producteur de télévision et créateur des séries télévisées françaises Kaamelott et Caméra Café.